Эйдлин — еврейская матронимическая фамилия, образованная от женского имени Эйдл. Известные носители:

 Эйдлин, Лев Залманович (1910—1985) — советский китаист и переводчик китайской литературы, доктор филологических наук, профессор.
 Эйдлин, Леонид Данилович (1937—2014) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998).
 Эйдлин, Самуил Матвеевич (1914—1989) — советский поэт, прозаик и детский писатель.